Михаи́л Ви́кторович Носко́в (род. 11 мая 1965) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО) (1995). Владеет английским, болгарским и немецким языками. На дипломатической работе с 1995 года.

В 2007—2009 годах — советник Постоянного представительства России при ООН в Нью-Йорке.

В 2009—2012 годах — начальник отдела в Департаменте международных организаций МИД России.

В 2012—2015 годах — генеральный консул Российской Федерации в Киркенесе (Норвегия).

В 2015—2016 годах — заместитель директора Департамента кадров МИД России.

В 2016—2020 годах — заместитель директора Департамента—Генерального секретариата МИД России.

С 11 ноября 2020 года — Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Исландии.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (16 декабря 2014).
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (11 июня 2021).

Семья 
Женат, имеет взрослую дочь.

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте посольства России в Исландии 

Послы Российской Федерации в Исландии
Консулы России в Киркенесе